Heimer steht für:

 Heimer (Viersen), Ortsteil der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen

Heimer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz-Wilhelm Heimer  (* 1930), deutscher Sozialwissenschaftler und Afrika-Experte
 Karen Heimer (* 1960), US-amerikanische Soziologin und Kriminologin
 Lennart Heimer (1930–2007), schwedisch-US-amerikanischer Neurochirurg und Autor
 Matthias Heimer (* 1957), deutscher Militärgeistlicher und Sicherheitspolitiker
 Petra Heimer (* 1962), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Thomas Heimer (* 1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Haimar
 Haimer
 Haymer
 Heymer